Теш:

 Теш — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы.
 Теш — река в России, протекает в Кемеровской области.